Оттобок, Отто Бокк (нем. Ottobock) — германская инновационная компания в сфере протезирования конечностей, международный протезно-ортопедический концерн, мировой лидер в производстве протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации. Штаб-квартира находится в городе Дудерштадт.
Компания основана техником-ортопедом Отто Бокком в начале XX века в Берлине.
— Отто Бокк внедряет в протезирование революционные идеи и современные технологии, заложившие основу для прогресса в протезно-ортопедической отрасли Германии и лидерство в мире.
— К 2015 году численность сотрудников компании превысила 6300 специалистов, годовой объем продаж составил около 1 млрд. евро, прибыль 174 миллиона евро, стоимость компании составила 2,5 млрд. евро. Компания имеет филиалы в 50-ти странах.
— Отто Бокк — партнёр Паралимпийских игр с 1988 года и Международного Паралимпийского комитета (МПК) с 2005 года.

История 
Компания Отто Бокк образована в 1919 году в Берлине. Там же была создана протезно-ортопедическая мастерская, где благодаря конвейерному принципу многократно ускорился производственный процесс.
— Первыми клиентами Отто Бокк стали лишившиеся конечностей и перенёсшие ампутации в ходе Первой мировой войны военнослужащие Германии.
— В 1919 году из-за нестабильной политической обстановки в послевоенном Берлине, компания перебралась в Кенигзее в Тюрингию. За период двух дальнейших десятилетий численность компании превысила шести ста сотрудников.
— По итогам Второй мировой войны город Кёнигзее остался на территории оккупированной Советским Союзом Восточной Германии ГДР, оборудование компании экспроприируется. Перебравшись в небольшой приграничный город Дудерштадт в Нижней Саксонии, зять Отто Бокка — Макс Нэдер и дочь Мария приступают к возрождению компании.
Управляющим директором компании Отто Бокк в 1947 году стал Макс Недер. Сам же, основатель компании — Отто Бок скончался в 1953 году.
— В 1990 году компанию возглавил его внук — 28-летний Ганс Георг Недер, состояние которого на данный момент превысило 3 млрд.долларов.
— В 1992 году, после объединения Германии, семья Недер приобрела земельный участок в Кенигзее, экспроприированный у семьи Бокк в 1948 году, запустив там производство инвалидных колясок и логистический центр.
— Макс Недер скончался в 1992 году в возрасте 94 лет.

Ссылки 
 «Бизнес по Боку: Как заработать 3 млрд.долларов на инновационных протезах»
 «100 years of mobility for people»

Компании, основанные в 1919 году
Производители медицинского оборудования Германии